Dette er en liste over Algeriets præsidenter gennem tiden.

Præsidenter 
(Datoer i kursiv indikerer de facto-fortsættelse i embedet)

Parti

Se også 
 Algeriets premierministre

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 http://www.rulers.org/rula1.html#algeria

 
Lister over præsidenter
 Præsidenter